Натуральне число 469
 469 рік до нашої ери
 469 рік нашої ери